Shoshone (volk), een inheems volk uit Noord-Amerika.
 de volgende plaatsen:
 Shoshone (Californië)
 Shoshone (Idaho)
 Shoshone National Forest, een natuurgebied in de VS